Natalja Ivanova (1969) tádzsik birkózónő, olimpikon
 Natalja Nyikolajevna Ivanova (1971) olimpiai és világbajnoki ezüstérmes orosz taekwondózónő
 Natalja Nyikolajevna  Ivanova (1981) Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes orosz rövidtávfutónő
 Natalja Vlagyimirovna Ivanova (1984) orosz vitorlázónő, olimpikon